Пифия:

 Пифия () — в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.
 432 Пифия (432 Pythia) — астероид Главного астероидного пояса.
 Пифия (Матрица) — один из ключевых персонажей фантастической вселенной братьев Вачовски «Матрица»

См. также 
 Пифий